Seznam zvonov v Sloveniji vsebuje samo večje zvonove.

Seznam

Sklici 

Glasbeni seznami
Zvonovi